Мигель Анхель Лопес Николас (, , Мурсия) — испанский легкоатлет, специализирующийся в ходьбе на 20 километров, чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы (2014 и 2022), бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года.

Первой международной награды добился в 2009 году, выиграв молодёжный чемпионат Европы в ходьбе на 20 км. На взрослом чемпионате Европы 2010 года в Барселоне был 14-м. В 2011 году занял 16-е место на чемпионате мира в Тэгу. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне финишировал 5-м. В 2013 году выиграл бронзу чемпионата мира в Москве. Чемпион Испании. В 2014 году выиграл чемпионат Европы в Цюрихе на дистанции 20 км.

Примечания

Ссылки 
 
 Мигель Анхель Лопес — профиль на сайте IAAF 

Спортивные ходоки Испании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике